Niemcy:
 Waldstadt – dzielnica Karlsruhe
 Waldstadt – dzielnica Poczdamu

Zobacz też:
 Waldstatt